Iberus kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Tinto (vattendrag i Spanien, lat 37,21, long -6,94), 
 Ebro (vattendrag), 

Robotskapade Spanienförgreningar